Durchlaß steht für:
 Durchlass, Öffnung in einem Hindernis
 Durchlaß (Gemeinde Fehring), Rotte der Stadtgemeinde Fehring, Bezirk Südoststeiermark, Steiermark
 Tvořihráz (dt.: Durchlaß), Gemeinde in der Südmährischen Region, Tschechien